El término Los olvidados (o bien Los Olvidados) puede referirse:

a Los Olvidados, un grupo musical de la ciudad de La Paz, Bolivia;
a Los olvidados, una película mexicana de 1950 escrita y dirigida por Luis Buñuel;
a Los olvidados una telelenovela peruana de 1969 producida por Panamericana Televisión;
a Los olvidados, una revista especializada de cine que emprendieron Jacob Santana y Patricia Álvarez de Miranda;
 a Los olvidados, una película argentina de 2018 escrita y dirigida por Luciano Onetti y Nicolás Onetti.

Véase también 
 Olvidados (película), una película boliviana.